Antipater ou Antipatros (en grec ancien  / Antipatros) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Antipater, général de Philippe II de Macédoine et d'Alexandre le Grand () ;
 Antipater de Cyrène, philosophe cyrénaïque () ;
 Antipater de Macédoine, roi de Macédoine () ;
 Antipater II Étésias, roi de Macédoine () ;
 Antipater de Sidon, poète grec () ;
 Antipater de Tarse, philosophe grec () ;
 Antipater, gouverneur, puis procurateur de Judée, père du roi Hérode le Grand () ;
 Antipater, fils d'Hérode le Grand (46 av. J.-C. - 4 av. J.-C.) ;
 Antipater, prince de la famille d'Hérode le Grand. Il est le fils de Salomé, la sœur d'Hérode, et de Joseph, un oncle d'Hérode ;
 Antipater de Thessalonique, auteur d’épigrammes ( ap. J.-C.) ;
 Antipater de Bostra, Père de l'Église ();
 Antipater IV, prince hérodien.